Alfred Hackman ist der Name folgender Personen:

* Alfred Hackman (Bibliothekar) (1811–1874), deutscher Bibliothekar 
 Alfred Hackman (Archäologe) (1864–1942), finnischer Archäologe, Fotograf und Hochschullehrer